Costello může být:

 John A. Costello (1891–1976) – irský politik
 Frank Costello (1891–1973) – italsko-americký mafián
 Elvis Costello (* 1954) – anglický hudebník
 Costello (skupina) – americká hudební skupina